Анновка () — село,
Градижский поселковый совет,
Глобинский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320655401. Население по переписи 2001 года составляло 168 человек.

Географическое положение 
Село Анновка находится в 4,5 км от левого берега Кременчугского водохранилища и 
в 2-х км от пгт Градижск.

Примечания